Xingang () – gmina wiejska () powiatu Jiayi, położonego w zachodniej części wyspy Tajwan, wchodzącego w skład prowincji Tajwan Republiki Chińskiej. 

Populacja gminy Xingang w 2016 roku liczyła 32 385 mieszkańców – 15 336 kobiet i 17 049 mężczyzn. Liczba gospodarstw domowych wynosiła 10 658, co oznacza, że w jednym gospodarstwie zamieszkiwało średnio 3,04 osób.

Demografia (1996–2016)

Uwagi

Przypisy 

Jiayi